Джела:

 Джела — город на юго-востоке Сицилии.
 Джела — река на острове Сицилия.